Сивко́ва: женская форма фамилии  — и топоним.

 Известные носительницы 
 Сивкова, Анна Витальевна (род. 1982) — российская фехтовальщица, олимпийская чемпионка.
 Сивкова, Кристина Андреевна (род. 1997) — российская легкоатлетка,  спринтер.
 Сивкова, Светлана Геннадьевна (род. 1957) — российский общественный деятель; лауреат Государственной премии Российской Федерации.

Топонимы 
 Сивкова — деревня в Болховском районе Орловской области. См. также